Ел Отатиљо има више значења:

 Ел Отатиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Отатиљо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику